Gorgonen (mythologie), de drie monsterlijke figuren uit de Griekse mythologie
 Gorgonacea, de orde hoornkoralen van de neteldieren